Łamanon – masyw wulkaniczny w zachodniej części Sachalinu
 Łamanon – przylądek w zachodniej części Sachalinu